Plaats in Indonesië
 Margosari (Pengasih), een plaats in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Margosari (Pagelaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
 Margosari (Limbangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Margosari (Patebon), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java